Magyari est un patronyme hongrois, dérivé de Magyar, notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1927–2006), historien roumain ;
 Béla Magyari (1949–2018), aviateur, spationaute et ingénieur hongrois ;
  (1900–1968), ingénieur roumain ;
 Imre Magyari (1894–1940), violoniste hongrois ;
  (mort en 1605), prédicateur luthérien hongrois.

Notes et références